Ел Хоберо има више значења:

 Ел Хоберо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хоберо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Хоберо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хоберо (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хоберо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хоберо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику